Manius Aquillius ist der Name folgender Personen:

* Manius Aquillius (Konsul 129 v. Chr.), römischer Politiker
 Manius Aquillius (Konsul 101 v. Chr.) († 88 v. Chr.), römischer Politiker